Metón (i. e. 5. század) görög csillagász
 Metón (i. e. 3. század?) görög filozófus